Layla (voornaam), een meisjesnaam
 Layla (Eric Clapton), een nummer uit 1970 van Derek and the Dominos
 Layla (De Kreuners), een nummer uit 1982 van de Belgische band De Kreuners
 Layla (Nintendo), een computerspel van Nintendo